Koma peut désigner :

Ethnologie 
 Koma, peuple du Ghana
 Konni (ou koma), langue des Koma
 Koma, langue parlée au Cameroun
 Koma, peuple du Soudan du Sud et d'Éthiopie
 Koma, peuple du Nigeria et du Cameroun

Patronyme 

 David Koma, styliste
 Diouc Koma (1980-), acteur et scénariste malien

Prénom 
 
 Koma Bily Kéïta, footballeur malien

Toponymie 

 Koma, commune rurale du Burkina Faso
le Sanctuaire Koma à Hidaka au Japon.

Musique 
 Koma, rappeur français
 Koma, groupe de metal alternatif espagnol, originaire de Pampelune, à Navarre

Bandes dessinées 
 Koma, une série de bande dessinée de Frederik Peeters et Pierre Wazem

Cinéma 
 Koma, un thriller psychologique réalisé par Law Chi-Leung en 2004 à Hong Kong
 Koma, un film autrichien réalisé par Ludwig Wüst sorti en 2009
 Coma, (Koma), est un film russe réalisé par Nikita Argounov sorti en 2020

Divers 
 Koma, insecte de la famille des Cicadidae (Cigales)

Patronyme africain
Homonymie de titre